Vrba (letterlijk: wilg) kan verwijzen naar:

 Vrba (Dobrna), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrna
 Vrba (Lukovica), een plaats in de Sloveense gemeente Lukovica
 Vrba (Žirovnica), een plaats in de Sloveense gemeente Žirovnica
 Vrba (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Vrba (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin
 Vrba na Koroškem, sloveense naam van Velden am Wörther See